Escuela de Bellas Artes o Escuela Nacional de Bellas Artes puede referirse a:

 Escuela de Bellas Artes de Chile, hoy Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
 Escuela de Bellas Artes (École nationale supérieure des beaux-arts o ENSBA) de París.
 Escuela Nacional de Bellas Artes de Honduras.
 Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, hoy Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP).
 Escuela Nacional de Bellas Artes de República Dominicana, hoy Escuela Nacional de Artes Visuales (ENAV).
 Escuela Nacional de Bellas Artes de Uruguay, hoy Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.
 Instituto Nacional de Bellas Artes de México.
 Universidad Nacional de las Artes de Argentina.